Африканский Кубок чемпионов 1971 — седьмой розыгрыш главного клубного турнира Африки. Стартовало в розыгрыше 25 команд, две из которых снялись перед матчами второго раунда. Впервые в истории розыгрыша были применены послематчевые пенальти. По нестандартной схеме был разыгран финал — учитывались не забитые голы, а набранные очки. Клуб «Канон Яунде» стал вторым представителем Камеруна, завоевавшим трофей.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

 По итогам двух матчей каждая из команд набрала по 2 очка.

Дополнительный матч 

 Матч прерван при счёте 1:0, победа присуждена «Канон Яунде».

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

1971